Das Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2020 fand im Ariake Tennis Park in Tokio vom 27. August bis 4. September 2021 statt. Insgesamt nahmen 56 Spieler an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Rollstuhltennis-Herreneinzel
2020
Tennisturnier in Kōtō
Tennisturnier 2021